Клиффорд Эдмунд Босуорт (; 29 декабря 1928, Шеффилд, Великобритания — 28 февраля 2015, Йовил, графство Сомерсет, Великобритания) — британский востоковед (арабистика, иранистика). Член Британской академии. Главный редактор и один из авторов «Энциклопедии ислама», редактор-консультант и один из авторов энциклопедии «Ираника», один из авторов «Британники» и «Американы».

Учился в Оксфордском и Эдинбургском университетах. Преподавал в Сент-Эндрюсском университете, Манчестере и Принстоне.

Автор более ста публикаций в журналах и сборниках, монографий. Сотрудничал с энциклопедиями «Американа», «Британника», «Ираника» (редактор-консультант) и «Энциклопедией ислама» (главный редактор).

Труды 
 The Ghaznavids, their empire in Afghanistan and Eastern Iran 994—1040, Edinburgh University Press 1963, 2nd ed. Beirut, 1973; repr. New Delhi, 1992 (Persian tr.).
 The Islamic dynasties, a chronological and genealogical handbook, Edinburgh University Press 1967; revised ed. 1980 (Russian, Persian, Turkish, Arabic and French trs.).
 
 Sistan under the Arabs, from the Islamic conquest to the rise of the Saffarids (30—250/651—864), IsMEO, Rome, 1968 (Persian tr.).
 «The Lata’if al-ma’arif of Tha’alibi» («The Book of curious and entertaining information») translated into English, Edinburgh University Press, 1968.
 (Editor) Iran and Islam, in memory of the late Vladimir Minorsky, Edinburgh University Press, 1971.
 (Editor, with J. Schacht) The legacy of Islam, new edition, Clarendon Press, Oxford, 1974. (Arabic tr. Kuwait, 1998).
 The mediaeval Islamic underworld, the Banu Sasan in Arabic society and literature, 2 vols., Brill, Leiden, 1976.
 The medieval history of Iran, Afghanistan and Central Asia, Variorum, Collected Studies Series, London, 1977.
 The later Ghaznavids, splendour and decay: the dynasty in Afghanistan and northern India 1040—1186, Edinburgh University Press 1977, repr. New Delhi, 1992. (Persian tr.)
 Al-Maqrizi’s «Book of contention and strife concerning the relations between the Banu Umayya and the Banu Hashim» translated into English, Journal of Semitic Studies Monographs, 3, Manchester, 1981.
 Medieval Arabic culture and administration, Variorum, Collected Studies Series, London, 1982.
 (Editor, with Carole Hillenbrand) Qajar Iran, political, social and cultural change 1800—1925, Edinburgh University Press, 1984.
 The History of al-Tabari. Vol. XXXII. The reunification of the Abbassid caliphate. The caliphate of al-Ma’mun A.D. 812—833/A.H. 198—213, translated and annotated by C.E. Bosworth, SUNY Press, Albany, 1987.
 The History of al-Tabari. Vol. XXX. The Abbassid caliphate in equilibrium. The caliphates of Musa al-Ha2di and Harun al-Rashid A.D. 785—809/A.H. 169—193, translated and annotated by C.-E. Bosworth, SUNY Press, Albany, 1989.
 Baha' al-Din al-Amili and his literary anthologies, Journal of Semitic Studies Monographs 10, Manchester, 1989.
 The History of al-Tabari. Vol. XXXIII. Storm and stress along the northern frontiers of the Abbassid caliphate. The caliphate of al-Mutasim A.D. 833—842/A.H. 218—227, translated and annotated by C.-E. Bosworth, SUNY Press, Albany, 1991.
 (Editor, with M.-E.-J. Richardson) Richard Bell, A commentary on the Qur’an, 2 vols., University of Manchester (Journal of Semitic Studies), 1991.
 The History of the Saffarids of Sistan and the Maliks of Nimruz (247/861 to 949/1452—1453), Columbia Lectures on Iranian Studies № 7, Costa Mesa, Calif. — New York, 1994.
 The Arabs, Byzantium and Iran. Studies in early Islamic history and culture, Variorum, Collected Studies Series, Ashgate Publishing, Aldershot, 1996.
 The New Islamic dynasties. A chronological and genealogical manual, Edinburgh University Press, 1996.
 (Editor, with Muhammad Asim, and contributor) The UNESCO history of civilizations of Central Asia. Vol. IV. The age of achievement. A.D. 750 to the end of the fifteenth century, Part 1, The historical, social and economic setting, Paris 1998, Part 2, The literary, cultural, artistic and scientific achievements, Paris, 2000.
 The History of al-Tabari. Vol. V. The Sasanids, the Byzantines, the Lakhmids and Yemen, translated and annotated by C.E. Bosworth, SUNY Press, Albany, 1999.
 A century of British orientalists 1902—2001, Oxford University Press for the British Academy, 2001.
 Abu 'l-Fadl Bayhaqi’s Tarkh-i Mas’udi translated into English with a historical, geographical and linguistic commentary, to appear in the Persian Heritage Series, Columbia University, 3 vols., New York, 2006.
 An intrepid Scot: William Lithgow of Lanark’s travels in the Ottoman Empire and Mediterranean lands 1609—211, Aldershot, 2006.

Примечания 

Историки Великобритании
Иранисты
Арабисты Великобритании
Исламоведы Великобритании
Редакторы Энциклопедии ислама
Редакторы XX века
Редакторы по алфавиту
Редакторы XXI века
Полиглоты